Марко Јуније Брут
 Брут (Призрен)